Parlamentsvalget i Storbritannien 1950 var det første parlamentsvalg i Storbritannien efter en hel mandatperiode med Labour-regeringer.

Valget resulterede i et mindre flertal for Labour, de havde fem mandater mere end det som var nødvendigt for flertal. Der blev udlyst et nyvalg allerede i 1951.

Totalt antal afgivne stemmer: 28.771.124. Alle partier med mere end 2000 stemmer vises i tabellen. Det konservative partiet inkluder Ulster Unionist Party.

Storbritannien 1950
Storbritanniens politik